Heliacus är ett släkte av snäckor. Heliacus ingår i familjen Architectonicidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Heliacus